Сіам — інша назва Таїланду
 Сіам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура